Crimes of the heart è un album di Ute Lemper pubblicato nel 1989.

Tracce

Collegamenti esterni